Mulazzanesi – abitanti di Mulazzana
Mulazzanesi – abitanti di Mulazzano